L'aiuto (The Help) – romanzo del 2009 di Kathryn Stockett
 The Help – film del 2011 diretto da Tate Taylor
 The Help – serie televisiva statunitense del 2004

Pagine correlate 
 Help